Валдис Крастиньш (, в советских источниках Валдис Мартынович Крастинь или Крастынь; ,  — ) — латвийский пианист, музыковед и дипломат.

Окончил Латвийскую консерваторию (1951) по классу фортепиано, ученик Николая Дауге. В 1951—1955 гг. преподавал фортепиано в Музыкальной школе имени Павла Юрьяна в Риге. Затем в 1955—1970 гг. работал звукорежиссёром на Латвийском радио, одновременно с 1963 г. начал преподавать в Латвийской консерватории курс теории и истории фортепианного искусства. В 1965 г. окончил аспирантуру Ленинградской консерватории по кафедре истории и теории пианизма (научный руководитель Л. А. Баренбойм). В 1969 г. защитил в Ленинграде диссертацию «Традиции и новаторство в исполнении клавирной музыки Иоганна Себастьяна Баха», получив учёную степень кандидата искусствоведения. С 1972 г. доцент, позднее профессор Латвийской консерватории; среди его учеников Айна Калнциема.

Опубликовал научно-популярные брошюры «Полифония» (; 1959, в серии «В помощь слушателям музыки») и «Фортепиано» (; 1962, в серии «Инструменты оркестра»), серию брошюр, посвящённых произведениям Яниса Иванова — фортепианным сочинениям (1964), Пятой симфонии (1966), Двенадцатой симфонии (1969), сборник статей «Разговоры о музыке» (; 1987). Как исполнитель записал Вариации на темы латышских народных песен Язепа Витолса (1963, на фортепиано) и Французскую сюиту № 6 BWV 817 и клавирные концерты № 4 и 5 BWV 1055—1056 Иоганна Себастьяна Баха с Камерным оркестром Латвийской государственной филармонии под управлением Товия Лифшица (1973, на клавесине). Роль Крастиньша в популяризации клавесинного исполнительства особо отмечалась.

После восстановления независимости Латвии перешёл на дипломатическую работу. В 1993—1997 гг. посол Латвии в Чехии и Словакии, в 1996—1998 гг. в Турции, в 1998—2000 гг. в Норвегии, в 2000—2005 гг. в Финляндии. Затем был представителем Латвии в Совете государств Балтийского моря. Дважды участвовал в выборах: в 2004 году баллотировался в Европарламент от партии «Новое время», в 2010 году выдвигался в Сейм Латвии от партийного объединения «Единство».

Опубликовал две мемуарные книги: «Очень лично» (; 2012) — о своей дипломатической работе, «Десятилетия в тени медведя» (; 2014) — о своей жизни в СССР: по словам Крастиньша,

Я не пытался рассказывать какие-то страшные истории, которые, к счастью, меня самого миновали, но вообще я очень глубоко прочувствовал, как советская система регулирует человека, ограничивая нас во всевозможных отношениях — начиная с чисто практических вещей и заканчивая промыванием мозгов: система делала всё, чтобы отрегулировать мозг человека так, чтобы человек не думал…

Примечания 

Пианисты Латвии
Клавесинисты
Академические музыканты Латвии
Музыкальные педагоги Латвии
Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Послы Латвии в Чехии
Послы Латвии в Словакии
Послы Латвии в Турции
Послы Латвии в Норвегии
Послы Латвии в Финляндии